Аносовка — топоним:

Населённые пункты 
 Аносовка — деревня в Мелехинском сельсовете Щигровского района Курской области России.
 Аносовка — деревня в Теребужском сельсовете Щигровского района Курской области России.

Реки 
 Аносовка — река в России, протекает в Кабанском районе Бурятии. Впадает в озеро Байкал.